Porta Coeli ("puerta" del "cielo" en latín), Portacelli o Portaceli (castellanizado) puede referirse a:

 Porta Coeli (Moravia), convento en Předklášteří, cercanías de Tišnov (Chequia).
 Cartuja de Porta Coeli, Serra, (provincia de Valencia, España).
 Convento de Porta Coeli, Valladolid (España).
 Catedral de Porta Coeli, templo católico de rito greco melquita en México (México).
 Universidad de San Antonio de Porta Coeli, Sigüenza (España).
 Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, San Germán (Puerto Rico).
 (3276) Porta Coeli, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.